Sendrey ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Richard Sendrey (1911–2003), amerikanischer Komponist, Dirigent und Arrangeur
 Alfred Sendrey (1884–1976), amerikanischer Musikwissenschaftler, Organist, Dirigent, Komponist
 Eugenie Sendrey (1884–1955), amerikanische Sopranistin
 Gérard Sendrey (1928–2022), französischer Maler und Museumsdirektor